Georg Helbig ist der Name folgender Personen:

* Georg Adolf Wilhelm von Helbig (1757–1813), deutscher Jurist, sächsischer Diplomat und Historiker 
 Georg Michael Helbig (1715–1774), deutscher Unternehmer, Direktor der Meissener Porzellanmanufaktur